KN poate fi:
 Sfântul Cristofor și Nevis, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .kn, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Sfântul Cristofor și Nevis
 Coreea de Nord, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Kilonewton (kN), unitate de măsură SI pentru forță